Hilgert ist der Name folgender Orte:

 Hilgert, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hilgert, Ortsteil von Woldert im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Hilgert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hilgert (1866–1940), deutscher Jagdaufseher, Forschungsreisender und Ornithologe
 Hansjürgen Hilgert, deutscher Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 Heinz Hilgert (* 1953), deutscher Manager
 Jacó Roberto Hilgert (1926–2020), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Cruz Alta

 Markus Hilgert (* 1969), deutscher Altorientalist und Vorsitzender der Deutschen Orientgesellschaft
 Richard Hilgert (1905–1989), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Romain Hilgert (* 1954), luxemburgischer Journalist und Autor
 Wilfried Hilgert (1933–2016), deutscher Unternehmer und Schachmäzen